Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy klasy A w sezonie 1963 były dwudziestymi piątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwadzieścia drużyn, żadna z drużyn nie awansowała z drugiej ligi. Mistrzowski tytuł po raz 10-ty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Oleg Kopajew ze SKA Rostów nad Donem, który zdobył 27 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim